Илистая:

 Илистая (бухта) — бухта острова Греэм-Белл, Россия
 Илистая (река, впадает в Ханку) — река в Приморском крае
 Илистая (река, впадает в Охотское море) — река на Камчатке.
 Илистая (река, впадает в прилив Юный) — см. пролив Юный, архипелаг Северная Земля.